Greifenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Greifenberg, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Gryfice, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (deutsch Greifenberg in Pommern)
 Greifenberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Greifenberg (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burg Greifenberg, in Bäretswil, Kanton Zürich
 Schloss Greifenberg (Landsberg), Bayern
 Schloss Greifenberg (Radmer), Steiermark

Berge:
 Greifenberg (Schladminger Tauern), 2618 m, Berg in den Schladminger Tauern
 Greifenberg (Thüringer Wald), 901 m, Berg bei Oberhof im Thüringer Wald
 Greifenberg (Spessart), 483 m, Berg bei Wiesen im Spessart
 Greifenberg (Limburg an der Lahn), 182 m, Berg bei Limburg an der Lahn im Taunus

sowie
 Greifenberg (Bannwald), Schutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Greifenberg (Naturschutzgebiet), Schutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Greifenberg ist der Name folgender Personen
 Ulrich Greifenberg (* 1953), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Greiffenberg